Сан Педро Таримбаро има више значења:

 Сан Педро Таримбаро (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Педро Таримбаро (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику